Pierre Saint-Martin est une expression utilisée dans différents contextes.

Monument 

Plusieurs polissoirs situés en France sont dénommés « Pierre Saint-Martin » :

 Pierre Saint-Martin (Luzillé), à Luzillé (Indre-et-Loire) ;
 Pierre Saint-Martin (Saint-Cyr-du-Bailleul), à Saint-Cyr-du-Bailleul (Manche) ;
 Pierre Saint-Martin (Penin), à Penin (Pas-de-Calais).

Personnalité 
 Pierre de Saint-Martin est un ecclésiastique, évêque de Vannes de 1572 à 1574.

Toponyme 

 Le gouffre de La Pierre Saint-Martin, l'entrée d'une cavité souterraine située sur le territoire de la commune française d'Arette (Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine) ;
 La Pierre Saint-Martin, un lieu-dit et une station de sports d'hiver, situés dans la  commune française d'Arette (Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine).
 Le massif de La Pierre Saint-Martin, un massif montagneux des Pyrénées.